Dálnice A26 se nachází ve více státech:

 Dálnice A26 (Francie)
 Dálnice A26 (Itálie)
 Dálnice A26 (Německo)
 Dálnice A26 (Rakousko)